Tal kan syfta på:

 Tal – ett matematiskt grundbegrepp
 Tal (språk) –  frambringande av språkljud och genomförs med hjälp av de olika organen i talapparaten
 Tal (retorik) – ett offentligt anförande, där en person talar inför andra
 TAL – ett programspråk, se Transaction application language

Personer
 Michail Tal (1936–1992), schackvärldsmästare

Geografi

Syrien 

 At Tall (distriktshuvudort), Rif Dimashq,

Österrike 

 Thal, Steiermark,

Se även 
 Tala

Robotskapade Syrienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar